Унэби:
 Унэби — бронепалубный крейсер Японского Императорского флота.
 Унэби — гора вулканического происхождения в Японии.